

Astronomia 
 9909 Eschenbach – asteroide della fascia principale

Persone 
 Wolfram von Eschenbach (1170 circa-1220 circa) – cavaliere e poeta tedesco
 Christoph Eschenbach (1940) – pianista e direttore d'orchestra tedesco

Geografia

Germania 
 Eschenbach – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Eschenbach – ex comune ora località di Eltmann, città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Eschenbach – ex comune ora località di Netphen, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Eschenbach – ex comune ora località di Pommelsbrunn, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Eschenbach – ex comune ora località di Schöneck/Vogtland, città nel circondario del Vogtland (Sassonia)
 Eschenbach in der Oberpfalz – città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Wolframs-Eschenbach – città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Svizzera 
 Eschenbach – comune nel distretto di Hochdorf (Canton Lucerna)
 Eschenbach – città nel distretto di See-Gaster (Canton San Gallo)